Die Saison 2016/17 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga unter dem Namen DEL2. Sie startete am 10. September 2016 mit dem zweiten Event Game und endete am 25. April 2017. Der Spielbetrieb wurde von der ESBG organisiert. Die DEL2-Meisterschaft gewannen die Löwen Frankfurt durch einen 4:2-Erfolg im Play-off-Finale gegen die Bietigheim Steelers. In der Liga-Relegation scheiterten die Starbulls Rosenheim, stiegen in die Eishockey-Oberliga ab und wurden zur folgenden Saison durch den EC Bad Tölz ersetzt.

Teilnehmer 
An der Liga nahmen 14 Mannschaften teil. Aufsteiger aus der Oberliga war der EHC Bayreuth. Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven wurden in die DEL aufgenommen. Der sportliche Absteiger der Vorsaison, die Heilbronner Falken, verblieb damit als Nachrücker in der Liga. Die Erteilung der Lizenzen erfolgte am 4. Juli 2016.

Stadien

Hauptrunde 
Die Hauptrunde der Saison 2016/17 startete am 10. September mit dem Summer Game, bei dem die Löwen Frankfurt in der Commerzbank-Arena Frankfurt auf die Kassel Huskies trafen. Die weiteren Partien des ersten Spieltags fanden am 16. September statt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Anm.: V nach Verlängerung; P nach Penalty-Schießen
Endstand am 5. März 2017, 52. Spieltag

Tabelle 

Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Quelle: del-2.org; Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, PSS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, PSN = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Gesamtpunkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str. = Strafminuten; Erläuterungen:  = Play-offs;  = Pre-Play-offs;  = Play-downs

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten, PPT = Powerplay-Tore, SHT = Unterzahltore; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlage, GT = Gegentore, SO = Shutouts, SaT = Schüsse aufs Tor, SVS = Saves (gehaltene Schüsse), Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Pre-Play-offs 
In den Pre-Play-offs spielten die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde in zwei Best-of-Three-Serien zwei Teilnehmer an den Play-offs aus. Der Siebte der Hauptrunde spielte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten.
Lautete der Spielstand nach der regulären Spielzeit von 3×20 Minuten unentschieden, erfolgte nach 15-minütiger Pause eine Verlängerung von 20 Minuten, solange bis ein Tor erzielt wurde. Die 20-minütigen Verlängerungen wurden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, solange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen war. Die Spiele fanden am 7., 10. und 12. März 2017 statt.

Play-offs

Modus 
Die ersten sechs Platzierten der Hauptrunde und die beiden Gewinner der Pre-Play-offs spielten in drei Runden und im Modus Best-of-Seven vom 14. März bis 25. April 2017 den Sieger aus.
Endeten Spiele nach der regulären Spielzeit von 3×20 Minuten unentschieden, erfolgte eine Verlängerung von 20 Minuten, jedoch nur solange, bis ein Tor erzielt wurde. Die das Tor erzielende Mannschaft wurde mit dem entsprechenden Ergebnis Sieger.
Die 20-minütigen Verlängerungen wurden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, solange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen war.

Play-off-Baum 
In jeder Runde trat der verbleibende Beste der Hauptrunde gegen den verbleibenden Schlechtplatziertesten der Hauptrunde und der verbleibende Zweitbeste gegen den verbleibenden Zweitschlechtesten der Hauptrunde (usw.) an.

Play-off-Viertelfinale 
Die Play-off-Viertelfinalspiele wurden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 14., 17., 19., 21., 24, 26. und 28. März statt.

Play-off-Halbfinale 
In den Halbfinalbegegnungen traten der verbleibende Beste gegen den verbleibenden Schlechtesten und die beiden anderen Mannschaften gegeneinander an. Die Play-off-Halbfinalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 31. März und am 2., 4., und 7. April 2017 statt. Die Termine am 9., 11. und 13. April 2017 waren nicht mehr erforderlich.

Play-off-Finale 
Die Play-off-Finalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 15., 17., 19., 21., 23. und 25. April statt. Der Termin am 28. April 2017 war nicht mehr erforderlich.

Kader des DEL2-Meisters

Beste Scorer 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten, PPT = Powerplay-Tore, SHT = Unterzahltore; Fett: Bestwert; Strm. = Zum Vergleich – Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlage, GT = Gegentore, SO = Shutouts, SaT = Schüsse aufs Tor, SVS = Saves (gehaltene Schüsse), Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Play-downs 
In den Play-downs spielen die vier letztplatzierten Mannschaften der Hauptrunde in drei Best-of-Seven-Serien den sportlichen Absteiger aus.

Erste Runde 
Die Spiele fanden am 14., 17., 19., 21., 24. und 26. März statt. Der Termin am 28. März 2017 war nicht mehr erforderlich.

Zweite Runde 
Die Spiele fanden am 31. März und am 2., 4., 7., 9. und 11. April 2017 statt. Der Termin am 13. April 2017 war nicht mehr erforderlich.

Auszeichnungen 
 Spieler des Jahres: Stefan Vajs (ESV Kaufbeuren)
 Stürmer des Jahres: Matt McKnight (Bietigheim Steelers)
 Goalie des Jahres: Stefan Vajs (ESV Kaufbeuren)
 Verteidiger des Jahres: Mirko Sacher (Dresdner Eislöwen)
 Rookie des Jahres: Valentin Busch (EHC Bayreuth)
 Trainer des Jahres: Hannu Järvenpää (Lausitzer Füchse)
 Fairplay-Team: EHC Freiburg
 Playoff-MVP: Brett Jaeger (Löwen Frankfurt)

Weblinks

Einzelnachweise 

201617
Eishockeysaison 2016/17